«In the Mood» («В настроении») — песня американского бендлидера Глена Миллера и его оркестра. Звучит в фильме «Серенада солнечной долины».

В 1983 году сингл Глена Миллера и его оркестра с этой песней (вышедший в 1939 году на лейбле Bluebird Records) был принят в Зал славы премии «Грэмми».

Примечания

Ссылки 
 YouTube
 Гленн Миллер «In the Mood» (аудио)
 Выступление Оркестра Гленна Миллена в Волнатской средней школе 10 ноября 2012 г.Glenn Miller Orchestra with Nick Hilscher — In The Mood

Песни 1939 года
Синглы 1939 года
Синглы Columbia Records
Песни Гленна Миллера
Песни Бетт Мидлер